Dysna může znamenat:
 Dysna (přítok Daugavy) — řeka v Litvě a Bělorusku, přítok Západní Dviny.
 Dysna (Litva) — vesnice v Litvě.
 Dzisna — město v Bělorusku litevsky nazývané Dysna.